Вельге () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Липновский повят, Куявско-Поморское воеводство. Население — 6544 человека (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бентлево
 Чарне
 Черске-Румунки
 Нова-Весь
 Олешно
 Пясечно
 Плончин
 Румунки-Тупадельске
 Сурадувек
 Сушево
 Теодорово
 Тупадлы
 Вельге
 Витково
 Задушники
 Закшево
 Зловоды

Соседние гмины 
 Гмина Добжинь-над-Вислой
 Гмина Фабянки
 Гмина Липно
 Гмина Скемпе
 Гмина Тлухово

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Куявско-Поморского воеводства